El apellido van der Hamen puede referirse a:
 Juan van der Hamen y León (1596 – 1631), pintor español.
 Lorenzo van der Hamen y León (1589 - 1664), sacerdote, escritor y humanista hermano del anterior.
También puede referirse a los siguientes lugaresː 
 Reserva Forestal Thomas van der Hammen.